Lake of the Woods kan verwijzen naar:
Lake of the Woods (meer) - een meer op de grens van de VS en Canada

Ook de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake of the Woods (Californië)
Lake of the Woods (Illinois)